В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на молодёжный чемпионат мира по футболу 2019 года, который прошел с 23 мая по 15 июня в Польше.

Каждая национальная сборная предоставила ФИФА предварительный список от 22 до 50 человек (4 из которых — вратари). Окончательная заявка включает в себя 21 игрока из предварительного списка, 3 из которых — вратари. Любой футболист из окончательной заявки может быть заменен на игрока из предварительного списка по причине серьезной травмы или болезни не позднее, чем за 24 часа до начала первого матча команды. В турнире имеют право принимать участие игроки, родившиеся с 1 января 1999 года по 31 декабря 2003 года включительно..

15 мая 2019 года ФИФА опубликовала на официальном сайте заявки всех стран-участниц.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Польша 
Окончательная заявка была представлена 13 мая.

Колумбия 
Окончательная заявка была представлена 29 апреля. 15 мая Йеилер Гоес был заменен на Андреса Переа по причине травмы.

Таити 
Окончательная заявка была представлена 27 апреля.

Сенегал 
Окончательная заявка была представлена 10 мая.

Группа B

Мексика 
Окончательная заявка была представлена 23 апреля.

Италия 
Окончательная заявка была представлена 14 мая.

Япония 
Окончательная заявка была представлена 7 мая.

Эквадор 
Окончательная заявка была представлена 25 апреля.

Группа C

Гондурас 
Окончательная заявка была представлена 4 мая.

Новая Зеландия 
Окончательная заявка была представлена 16 апреля.

Уругвай 
Окончательная заявка была представлена 7 мая.

Норвегия 
Окончательная заявка была представлена 30 апреля.

Группа D

Катар 
Окончательная заявка была представлена 18 мая.

Нигерия 
Окончательная заявка была представлена 13 мая.

Украина 
Окончательная заявка была представлена 15 мая. Олег Веремиенко заменил Виталия Миколенко 23 мая.

США 
Окончательная заявка была представлена 10 мая. 22 мая Айо Акинола был заменен на Хулиана Араухо по причине травмы.

Группа E

Панама 
Окончательная заявка была представлена 13 мая.

Мали

Франция 
Окончательная заявка была представлена 13 мая.

Саудовская Аравия

Группа F

Португалия 
Окончательная заявка была представлена 10 мая.

Республика Корея 
Окончательная заявка была представлена 2 мая. 12 мая Ли Кю Хук заменил Дзён Ву Ёна, так как Бавария отказалась отпускать игрока на турнир.

Аргентина 
Окончательная заявка была представлена 4 мая.

ЮАР 
Окончательная заявка была представлена 14 мая.

Примечания 

2019